Abel este numele unui personaj biblic, nume folosit și ca prenume.

Persoane cu numele Abel
 Carl Friedrich Abel (1723 - 1787) compozitor și gambist german, din perioada barocului.
 Ludwig Abel (1835 - 1895) compozitor și violonist german.
 Niels Henrik Abel (1802 - 1829) matematician norvegian.
 Othenio Lothar Abel (1875 - 1946) paleontolog austriac
 Otto Abel (1905 - 1977) compozitor și cantor german. 
 Rudolf Ivanovici Abel (1903–1971), agent secret sovietic.
 Tom Abel (n. 1970) astrofizician și cosmolog german.

Persoane cu prenumele Abel
 Abel Ferreira (1915 - 1980) compozitor brazilian.
 Abel Tasman (1603 - 1659) descoperitor olandez.

Locuri
 Abel Figueiredo un oraș din statul Pará, Brazilia.

Altele

Vezi și 
 Lema lui Abel
 Teorema lui Abel
 Grup abelian

Nume de familie